Santiso puede referirse a:
 Santiso (Aranga), lugar de la parroquia de Villarraso, municipio de Aranga, provincia de La Coruña;
 San Tiso de Ambroa, parroquia del municipio de Irijoa, provincia de La Coruña;
 Santiso (Malpica de Bergantiños), lugar de la parroquia Villanueva, municipio de Malpica de Bergantiños, provincia de La Coruña;
 Santiso (El Pino), lugar de la parroquia de Castrofeito, municipio de El Pino, provincia de La Coruña;
 Santiso (San Saturnino), lugar de la parroquia de Ferreira, municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña;
 Santiso, municipio de la provincia de La Coruña;
 Santiso (Santiso), parroquia de dicho concejo;
 Santiso (Touro), lugar de la parroquia de Cornado, municipio de Touro, provincia de La Coruña;
 Santiso (Antas de Ulla), parroquia del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo;
 Santiso (Santiso, Antas de Ulla), lugar de dicha parroquia;
 Santiso (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Cereixido, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo;
 Santiso (Muras), lugar de la parroquia de Silán, municipio de Muras, provincia de Lugo;
 Santiso (Irijo), lugar de la parroquia de Reádigos, municipio de Irijo, provincia de Orense;
 Santiso (Lalín), parroquia del municipio de Lalín, provincia de Pontevedra;
 Santiso do Fondo, lugar de dicha parroquia.